Hoel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hoel (1879–1964), norwegischer Geologe und Polarforscher
 Arne Hoel (1927–2006), norwegischer Skispringer
 Ferdinand Hoel (1890–1969), österreichischer Fußballspieler
 Halvor Hoel (1766–1852), norwegischer Politiker
 Johan Hoel (* 1994), norwegischer Skilangläufer
 Lillemor Hoel (1931–1987), norwegische Schauspielerin
 Sigrun Hoel (* 1951), norwegische Juristin und Frauenrechtlerin

 Tore Elias Hoel (* 1953), norwegischer Schriftsteller
 Willie Hoel (1920–1986), norwegischer Schauspieler

Siehe auch:
 Hoelfjella, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Hool
 Hul
 Hohl